De Noorse voetbalbeker 1986 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1986) was de 81ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon in mei met de eerste ronde en eindigde op 26 oktober 1986 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo onder leiding van scheidsrechter Egil Nervik. Het toernooi werd gewonnen door Tromsø IL, dat in de eindstrijd met 4-1 te sterk was voor Lillestrøm SK. De club won daarmee voor het eerst het nationale bekertoernooi.

Schema

1986
Noorwegen